Leegen ist der deutsche Name von Orten in Polen und in Russland:
 Lega (Ełk) (Leegen, Kreis Lyck/Ostpreußen) in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Snamenka (Kaliningrad, Nesterow) (Leegen, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen) in der russischen Oblast Kaliningrad